Территория Российской империи по состоянию на 1914 год — краткое описание владений (территории) Российской империи, по состоянию на 1914 год.

К 1914 году протяжённость территории Российской империи составляла с севера на юг 4383,2 версты (4675,9 км) и с востока на запад — 10 060 вёрст (10 732,3 км). Общая длина сухопутных и морских границ равнялась 64 909,5 верстам (69 245 км), из которых на долю сухопутных границ приходилось 18 639,5 вёрст (19 941,5 км), а на долю морских границ — около 46 270 вёрст (49 360,4 км).

Эти данные, а также цифры общей площади страны, вычисленные по топографическим картам в конце 80-х годов XIX века Генерального Штаба генерал-майором И. А. Стрельбицким, с некоторыми последующими уточнениями использовались во всех дореволюционных изданиях России. Дополненные материалами Центрального Статистического Комитета (ЦСК) МВД, данные эти дают достаточно полное представление о территории, административном делении, размещении городов и населённых пунктов Российской империи.

Территория и размещение населённых пунктов

Территория России и других государств

Административное деление к 1914 году 

В административном отношении Российская империя к 1914 году делилась на 78 губерний, 21 область и 2 самостоятельных округа. Губернии и области подразделялись на 777 уездов и округов и в Финляндии на 51 приход. Уезды, округа и приходы, в свою очередь, делились на станы, отделы и участки (всего 2523), а также 274 ленсманства в Финляндии.

Важные в военно-политическом плане территории (столичные и приграничные) были объединены в наместничества и генерал-губернаторства. Некоторые города были выделены в особые административные единицы — градоначальства.

Наместничество 
 Кавказское (Бакинская, Елисаветпольская, Кутаисская, Тифлисская, Черноморская и Эриванская губернии, Батумская, Дагестанская, Карсская, Кубанская и Терская области, Закатальский и Сухумский округа, Бакинское градоначальство).

Генерал-губернаторства 
 Московское (г. Москва и Московская губерния)
 Варшавское (9 Привислинских губерний)
 Киевское, Подольское и Волынское (Киевская, Подольская и Волынская губернии)
 Иркутское (Иркутская и Енисейская губернии, Забайкальская и Якутская области)
 Приамурское (Амурская, Камчатская, Приморская и Сахалинская области)
 Степное (Акмолинская и Семипалатинская области)
 Туркестанское (Закаспийская, Самаркандская, Семиреченская, Сыр-Дарьинская и Ферганская области)
 Финляндское (8 Финляндских губерний)

Военное губернаторство 
 Кронштадтское

Градоначальства 
 Санкт-Петербургское
 Московское
 Севастопольское
 Керчь-Еникальское
 Одесское
 Николаевское
 Ростовское-на-Дону
 Бакинское

Другие деления 

Российская империя также делилась на ведомственные округа, состоявшие из разного числа губерний и областей: 13 военных, 14 судебных, 15 учебных, 30 почтово-телеграфных, 9 таможенных округов и 9 округов Министерства путей сообщения.

См. также 

 История России
 История административно-территориального деления России
 Российская империя
 Список губерний
 Список областей Российской империи
 Ведомственные округа Российской империи
 Губернии и области Российской империи по состоянию на 1914 год

Примечания

Литература 
 Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник. СПб., 1995. ISBN 5-86789-013-9.
 ''Стат. ежегодник России 1915 I-ый отдел. Территория и население, С. 26, 58
 Россия. Географическое описание Российское Империи по губерниям и областям с географическими картами. / А.Е. Рябченко. — СПб.: Тип. "Бережливость", 1913. — 286 с.

Ссылки 
 Политико-административная карта Российской империи на 1914 год

Списки:История России